Vehí peut désigner :
 , homme politique catalan du  ;
  (1929-), photographe catalan ;
  (1958-2013), policier, historien et écrivain catalan ;
 , (1960-), joueur d'échecs catalan ;
 Mireia Vehí i Cantenys (1985-), femme politique catalane